Na liście znajdują się wszystkie znane stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych (bez uwzględnienia wartości niecałkowitych). Najpowszechniej występujące stopnie zostały pogrubione. Stopień utlenienia 0, występujący u wszystkich pierwiastków, oznaczony jest symbolem danego pierwiastka w kolumnie. Układ tabeli, ukazujący prawo okresowości, został stworzony przez Mendelejewa w 1889 roku.

 

Schemat o podobnym układzie został użyty przez Irvinga Langmuira w 1919 roku w jednej z pierwszych prac o regule oktetu:

Uwagi

Przypisy 

Listy związane z chemią